А1 Етнікі 2001—2002 — 62-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Місця 1-6 
Чвертьфінали
 Іракліс — Паніоніос 2:1
 Олімпіакос — Перістері 2:1

Півфінали
 АЕК — Іракліс 2:0
 Панатінаїкос — Олімпіакос 0:2

Фінал
 АЕК — Олімпіакос 3:2

Місця 7-12 
Чвертьфінали
 Аріс — Неа-Філадельфія 2:1
 Іракліон — Неар Іст 2:1

Півфінали
 Марусі — Аріс 2:0
 ПАОК — Іракліон 2:1

Фінал
 Марусі — ПАОК 2:1

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 А1 Етнікі 2001—2002  

2002
‎Греція
Греція
2001 у грецькому спорті
2002 у грецькому спорті